Wilhelm Noack ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Noack (Kupferstecher) (Wilhelm Johann Adam Noack; 1800–1833), deutscher Kupferstecher 
 Wilhelm Noack (Maler, 1868) (1868–1945), österreichisch-tschechischer Maler 
 Wilhelm Noack (Maler, 1891) (1891–nach 1929), deutscher Maler, Grafiker und Holzschneider 
 Wilhelm Noack (Jurist), deutscher Jurist und Richter 

Siehe auch:
 Wilhelm Nowack